Apollyon (Аполлион), настоящее имя Уле Йёрген Му (; родился 1 апреля 1974 года) — норвежский музыкант-мультиинструменталист, один из основателей группы Aura Noir, также играл в Dødheimsgard и Cadaver. В 2006 году присоединился к воссозданной группе Immortal в качестве бас-гитариста. Псевдоним музыканта происходит от греческого имени демона Абаддона.

Участвовал в записи альбомов нескольких других групп как приглашённый музыкант, исполнял вокальные партии для Darkthrone на альбомах Plaguewielder и Sardonic Wrath, а также на EP 1986 группы Audiopain. В 2003 и 2004 годах был концертным гитаристом Gorgoroth, в том числе играл на нашумевшем концерте группы в Кракове в феврале 2004 года.

В 2004 году Аполлион принимал участие в трибьют-концерте на фестивале Hole in the Sky в Бергене, посвящённом памяти основателя группы Bathory. Он исполнял партию бас-гитары на протяжении всего концерта, а также исполнил вокальную партию в песне Equimanthorn. Помимо него в концерте принимали участие музыканты Enslaved, Emperor, Immortal, Gorgoroth, Darkthrone и Satyricon.

Группы

Текущие 
 Aura Noir (гитара, бас, вокал, ударные)
 Immortal (бас)
 Lamented Souls (гитара, ударные, вокал)
 Waklevören (ударные)
 Two Trains (гитара)

Бывшие 
 Dødheimsgard (гитара, вокал, бас, ударные)
 Cadaver Inc. (вокал, бас)
 Gorgoroth (сессионный/концертный гитарист)

Дискография 
Aura Noir
 Two Voices One King (неизданная демозапись) (1994)
 Dreams Like Deserts… (EP) (1995)
 Black Thrash Attack (1996)
 Deep Tracts of Hell (1998)
 Increased Damnation (2000)
 The Merciless (2004)
 Hades Rise (2008)
 Out to Die (2012)

Dødheimsgard
 Monumental Possession (1996)
 Satanic Art (EP) (1998)
 666 International (1999)

Cadaver
 Primal (демо) (как Cadaver Inc.) (2000)
 Discipline (как Cadaver Inc.) (2001)
 Live Inferno (концертный альбом) (как Cadaver Inc.) (2002)
 Necrosis (2004)

Lamented Souls
 Soulstorm (демо) (1993)
 Demo (демо) (1995)
 Essence of Wounds (7") (2003)
 The Origins of Misery (2004)

Gorgoroth
 Black Mass Krakow 2004 (DVD) (2008)

Waklevören
 Brutal Agenda (2005)
 Tiden lager alle sår (2007)

Two Trains
 Two Trains (2004)

Darkthrone (как приглашённый музыкант)
 Plaguewielder (2001)
 Sardonic Wrath (2004)

Audiopain (как приглашённый музыкант)
 1986 (EP) (2000)

Immortal
 All Shall Fall (2009)
 The Seventh Date of Blashyrkh (DVD) (2010)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Aura Noir
 Official Официальный сайт Immortal
 Интервью 2008 года
 Интервью 2010 года
 

Музыканты блэк-метала
Рок-гитаристы Норвегии
Бас-гитаристы Норвегии
Ударники Норвегии
Immortal
Музыканты, известные под псевдонимами
Мультиинструменталисты Норвегии